Санта-Мария-дель-Беррокаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Занимает площадь 28,34 км². Население — 482 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы